Filt kan syfta på:
 Filt (material) – ett textilmaterial som framställs genom filtning (mekanisk bearbetning i värme och fukt)
 Filt (textil) – en textilartikel som är avsedd att hjälpa en kropp att hålla värmen

Se även
Hudson Bay-filt
Nålfilt